Peyton Place − powieść autorstwa Grace Metalious wydana w 1956 roku.
 Peyton Place − amerykański film melodramatyczny w reżyserii Marka Robsona z 1957 roku.
 Peyton Place − amerykański serial dramatyczny stacji ABC emitowany w latach 1964-1969.